Ez a szócikk az MVFC Berettyóújfalu 2021–2022-es szezonjáról szól, mely sorozatban a 17., összességében is a 17. idénye a magyar futsal első osztályban.

Érkezők/távozók

Érkezők

Távozók

Csapat 2021/22

Játékosok

Szakmai stáb

Mérkőzések

Összesen

Bajnokság (Alapszakasz)

Bajnokság (Felső-ház)

Bajnokság (1. helyért)

Kupa

Házi góllövőlista  
Férfi Futsal NB I.-ben

Férfi Futsal Magyar Kupában

Jegyzetek 

Magyar futsal
Berettyóújfalu